В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Мортон ():
 округ Мортон — штат Канзас
 округ Мортон — штат Северная Дакота